Набиуллин () — татарская и башкирская фамилия (от арабского: наби — «пророк», улла — «аллах»).

Известные носители 
 Набиуллин, Александр Фларитович (род. 1988) — профессиональный танцовщик спортивных бальных танцев, пятикратный чемпион Португалии.
 Набиуллин, Валей Габеевич (1914—1982) — советский государственный деятель, председатель Совета Министров Башкирской АССР.
 Набиуллин, Роберт Хабибулович (1954—2012) — главный конструктор ОАО «Сатурн — Газовые турбины».
 Набиуллин, Эльмир Рамилевич (род. 1995) — российский футболист.
 Набиуллина, Эльвира Сахипзадовна (род. 1963) — российский экономист и государственный деятель.